Gary Stevens (ur. 1954) – angielski piłkarz
 Gary Stevens (ur. 1962) – angielski piłkarz
 Gary Stevens (ur. 1963) – angielski piłkarz